Larry – variante del nome proprio di persona maschile Lorenzo
 Larry – film per la televisione statunitense del 1974
 Larry – cartonista britannico
 Larry – uno dei gatti residenti a 10 Downing Street, avente il titolo di Chief Mouser to the Cabinet Office
 Larry – personaggio di Raven
 Larry – personaggio di SpongeBob
 Larry – personaggio di Veggietales